Вячесла́в Смирно́в: Смирнов, Вячеслав Анатольевич (род. 1968) — российский поэт, прозаик, драматург, театральный критик, издатель, фотограф.
 Смирнов, Вячеслав Васильевич (1925—1943) — Герой Советского Союза.